



Населені пункти
 Фармінгтон — місто, штат Арканзас
 Фармінгтон — місто, штат Коннектикут
 Фармінгтон — місто, штат Делавер
 Фармінгтон — місто, штат Іллінойс
 Фармінгтон — місто, штат Айова
 Фармінгтон — місто, штат Мен
 Фармінгтон — місто, штат Мічиган
 Фармінгтон — місто, штат Міннесота
 Фармінгтон — місто, штат Міссісіпі
 Фармінгтон — місто, штат Міссурі
 Фармінгтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Фармінгтон — місто, штат Нью-Мексико
 Фармінгтон — місто, штат Нью-Йорк
 Фармінгтон — місто, штат Юта
 Фармінгтон — місто, штат Вашингтон
 Фармінгтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Фармінгтон — місто в окрузі Джефферсон, штат Вісконсин
 Фармінгтон — місто в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин
 Фармінгтон — місто в окрузі Полк, штат Вісконсин
 Фармінгтон — місто в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Фармінгтон — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Фармінгтон Тауншип — селище в окрузі Клеріон, штат Пенсільванія
 Фармінгтон Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсильванія
 Фармінгтон Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсильванія
 Фармінгтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фармінгтон — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Фармінгтон — переписна місцевість, штат Мен
 Фармінгтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Фармінгтон — переписна місцевість, штат Пенсильванія

Інше
 Фармінгтон — річка на південному заході Массачусетсу та північному заході Коннектикуту.